Abierto Zapopan 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2019 z cyklu Abierto Zapopan rozgrywany w dniach 11–16 marca 2019 roku w Guadalajarze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019 w Meksyku
2019